Grude kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Grude, stad, Federationen Bosnien och Hercegovina,  
 Općina Grude, kommun, Federationen Bosnien och Hercegovina,

Sverige 

 Grude, Herrljunga kommun, kyrkby, Västra Götalands län, Herrljunga kommun, 
Grude församling
Grude kyrka
Grude socken
Grude landskommun
Grude distrikt

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar